Vingt-et-Un-Juillet ou XXI-Juillet ou 21-Juillet, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

21 juillet,   jour de l’année du calendrier grégorien, ou  en cas d’année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En Belgique,
 Le   : 
 Le serment de fidélité à la Constitution, prêté par Léopold Ier, premier roi des Belges, a donné naissance à la Fête nationale belge, fixée au .

En France,
 Le , sous la monarchie de Juillet :
 Création, par un édit de Louis-Philippe, de la commune de Port-la-Nouvelle dans l'Aude.
 Le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale :
 Envahissement, expulsions, fouilles et arrestations par les Allemands, en représailles, à Béthincourt dans la Meuse.
 Paroxysme du massacre de Dortan, dans l'Ain, par le  des cosaques de la Wehrmacht, appartenant aux légions de l'Est.
 Début des massacres perpétrés par des forces allemandes aéroportées et terrestres, à Vassieux-en-Vercors, dans la Drôme. 
 Le  : 
 Premiers pas des astronautes américains sur la Lune, commémoré à Colombiers dans l'Hérault.
 Le  :
 Événement non connu, à Port-Louis en Guadeloupe, probablement en relation avec le Jour de Victor Schœlcher, commémoration de la naissance, le  du député qui fut à l'origine de l'abolition de l'esclavage.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 21 de Julio » ou « Veintiuno de Julio »
 Au Mexique : événement non connu
 « (Calle) 21 de Julio », à  Matamoros, dans l'État de Tamaulipas.

Références et localisations

Références

Localisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes an français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
21